И́нде́рский район () — район на севере Атырауской области Казахстана. Административный центр — посёлок Индерборский.

География 
Территория Индерского района равна 10,9 тысячи квадратных километров. Расположен в северной части Прикаспийской низменности. Территорию района пересекает река Урал (каз. Жайык), которая разделяет его на две части. Западная часть представляет пустынную песчаную равнину, восточная — плато (высота гор Индер и Жамантау над уровнем моря соответственно 52 и 26 м), переходящее в степь с солонцовыми почвами. В Индерских горах многочисленны карстовые воронки. По берегам озера Индер широко развиты соляные купола.

Недра содержат различные сырьевые ресурсы — бораты (например, индерборит), калий, магний, гипс и другие строительные материалы (щебень, ракушечник и др.). Запасы гипса составляют 10—15 млрд т. На северо-восточном побережье озера Индер встречаются многочисленные источники минеральной вод и лечебные грязи.

Климат континентальный; зима относительно тёплая, лето очень жаркое. Средние температуры января −12,3 °С, июля 25,3 °С. Среднегодовое количество осадков 200 мм. По территории района протекают реки Урал (среднее течение), Индер и Ойыл, проходят Багырлайский, Алгабасский и Курайлынский каналы, небольшие озёра Отарколь, Болекаяк, Актобе и другие.

Почвы бурые солонцеватые, в речных поймах — луговые. Растут чёрная полынь, лебеда, кохия, волоснец и др. В пойме реки Урал — густые тогайные заросли. Водятся волк, лиса, барсук, сайгак, кабан; обитают водные птицы, а также серый воробей, сорока, ворона и др. В реке — лососёвые рыбы.

Экономика 
Промышленность района связана с боратовыми карьерами и обогатительной фабрикой АО «Индербор» и «Индертуз». Сельское хозяйство основано на каракулеводстве, разведении крупного рогатого скота, коневодстве, верблюдоводстве. В районе работают производственные кооперативы «Кызылжар» и «Адилет», АО «Махамбет», «Ербол», «Арна», лесхоз, управление мелиорации, учреждение «Индергаз». Имеются хлебо- и молзаводы.

По территории Индерского района проходит автомобильная дорога Атырау — Уральск; водные пути — по реке Урал; газопровод Средняя Азия — Центр (Россия), нефтепровод Озен — Атырау — Самара (Россия).

Административно-территориальное деление 
Административно-территориальное деление района:

Упразднённые населённые пункты
участок 5 -упразднён в 2010-е годы

Примечания

Ссылки 
 Акимат Индерского района